208 pułk im. Stefana Batorego – pułk okresu wojny polsko-bolszewickiej; po rozwiązaniu I baon wcielony do 24 pp, II baon do 4 pp Leg., III baon do 2 pp Leg.
 208 Pułk Piechoty (1939)